Boulevardmagazin bezeichnet:

eine Zeitschrift mit boulevardesken Inhalten, siehe Illustrierte
eine Sendung mit boulevardesken Inhalten, siehe Boulevard (Medien)